BSS-Revyen (tidl. ASB-Revyen, HHÅ-Revyen og SL-Revyen) er en af Danmarks største studenterrevyer og fungerer som en studenterforening på Aarhus BSS.

Foreningen er en non-profit-organisation og beskæftiger ca. 80 studerende med frivilligt revyarbejde og sociale arrangementer fordelt over hele året.

Forestillingen spilles hvert år i marts/april.

I november 2012 skiftede revyen navn fra ASB-Revyen til BSS-Revyen, da Aarhus School of Business efter sammenlægningen med Aarhus Universitet havde ændret navn til Aarhus School of Business and Social Sciences eller blot Business and Social Sciences.

Revyarbejdet 
Arbejdet med forestillingen starter i det tidlige efterår, når de studerende er faldet til på det nye semester, og fortsætter indtil showets afslutning midt i marts. Det er de studerende selv, som varetager både primære aktiviteter og støtteaktiviteter i processen. Disse aktiviteter omfatter blandt andet:

 Tekstskrivning
 PR-arbejde
 Sponsorsøgning
 Teatersport
 Auditions
 Billetsalg
 Kostume- og rekvisitproduktion
 Back-stagearbejde
 Styling
 Grafik
 Barsalg
 Lys- og lydafvikling

Tekstskrivning 
Fra det tidlige efterår og helt frem til premieren arbejder tekstgruppen på at levere materiale til skuespillere, musikere og dansere. Tekstgruppen består typisk af ca. 5-10 frivillige og instruktøren, som skriver sketches, sange og dansenumre. BSS-Revyen opfører kun originalt tekstmateriale.

Bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse står for koordineringen af arbejdet fra start til slut, hvervning af nye medlemmer og at arrangere de sociale aktiviteter i foreningen. Bestyrelsen består af otte bestyrelsesmedlemmer og to aktive suppleanter.

Revyugen 
Revyugen er den sidste del af opløbsfasen mod premieren, hvor alting skal falde på plads. 
 Fredag ugen før: Scenebygning, øvning og indledende arbejde på rekvisitter og kostumer
 Lørdag og søndag ugen før: Øvning, rekvisit og kostumeproduktion
 Mandag premiereugen: Lys- og lydopsætning, rekvisit og kostumeproduktion, øvning, teknisk gennemspilning
 Tirsdag premiereugen: Gennemspilninger og generalprøve
 Onsdag: Premieredag
 Torsdag – lørdag: forestillinger
 Søndag: Oprydning

Historie

Tidligere instruktører, kapelmestre og koreografer  
BSS-Revyen 2018: En kompLet glideBane
 Instruktør: Sofie Markussen
 Kapelmester: Magnus Rønnest Nielsen & Marcus Nygaard Pedersen
 Koreografer: Anna Skjærlund Grønnebæk & Louise Rømhild
 Formand: Ulrik Almvig Lassen
BSS-Revyen 2017: Verden er af Lava
 Instruktør: Daniel Pedersen
 Kapelmester: Jonas Skovsbøll Knudsen og Søren Nygaard Hansen
 Koreograf: Lotte Havskov Leerbeck
 Formand: Rune Rasmussen
BSS-Revyen 2016: Den store Klagelyst
 Instruktør: Daniel Pedersen
 Kapelmester: Jonas Knudsen og Rasmus Mogensen
 Koreograf: Kathrine Bekker

BSS-Revyen 2015: BSS-Revyens 30 års jubilæumsshow - Lige på peberkornet
 Instruktør: Mads Lykke-Øster
 Kapelmester: Anja Poulsen
 Koreograf: Kathrine Bekker

BSS-Revyen 2014: Plej blot din lyst - vi går lige til grænsen
 Instruktør: Mads Lykke-Øster
 Kapelmester: Christian Ostrowski Vinther
 Koreograf: Kathrine Bekker

BSS-Revyen 2013: Forløsningen - det' ren showBiSS
 Instruktør: Tommy Kalmar
 Kapelmester: Christian Wandel

ASB-Revyen 2012: De små synder
 Instruktør: Tommy Kalmar
 Kapelmester: Lisa Ludvigsen
 Koreograf: Julie Søjberg

ASB-Revyen 2011: Mayday, Mayday!
 Instruktør: Nikolaj Mineka
 Kapelmester: Dennis Jung Møller
 Koreograf: Iris Maria Stefansdottir

ASB-Revyen 2010: Så faldt 25-øren
 Instruktør: Nikolaj Mineka
 Kapelmester: Johannes Smed
 Koreograf: Iris Maria Stefansdottir

ASB-Revyen 2009: Galskabelsen
 Instruktør: Nikolaj Mineka
 Kapelmester: Andreas Bech
 Koreograf: Iris Maria Stefansdottir

ASB-Revyen 2008: Farvelfærd
 Instruktør: John Batz
 Kapelmester: Andreas Bech
 Koreograf: Sasja Laumann

ASB-Revyen 2007: Sort på Hvidt
 Instruktør: Birthe Niilonen
 Kapelmester: Jonas Frederik
 Koreograf: Sasja Laumann

ASB-Revyen 2006: Det perfekte menneske
 Instruktør: Palle F. Nielsen
 Kapelmester: Christian Steen & Niels Larsen

Priser og anerkendelse 

Til DM i Revy bedømmer professionelle revyfolk de deltagende amatørrevyer, og til de årlige awardshow "Den gyldne fugl"/Commerciel Awards på Aarhus BSS er det de studerende, der beslutter, hvem årets vinder skal være.

 DM i Revy 2016: Vinder af "Årets revynummer" for nummeret Frikadeller eller ej. Medvirkende: Anne-Dorte Dyreby, Casper Blomstrand, Lars Skou Thomsen, Rolf Colding Ebbesen og Sabrina Holt. Forfatter: Sofie Markussen. Alle BSS-Revyens skuespillere vandt desuden sammen prisen som "Årets talenter". 
 Den gyldne fugl 2015: Vinder af "Årets forening"
 DM i Revy 2012: Vinder af "Bedste sketch" for nummeret Trodsbekendelsen. Medvirkende: Casper Blomstrand, Sofie Kirkegaard Fjelster og Heiðar Már Róbertsson. Forfatter: Jesper Nørbæk Christensen. Blev desuden udvalgt af de svenske delegerede til at repræsentere Danmark ved de svenske mesterskaber i revy i august 2013.
 DM i Revy 2007: Vinder af "Årets tekst og idé" for nummeret "Jagtvej 69" – en døvemonolog skrevet og fremført af Michael Tastesen.
 Commerciel Awards 2012: Vinder af "Årets forening" 
 Commerciel Awards 2009: Vinder af "Årets forening" 
 Commerciel Awards 2007: Vinder af "Årets forening"

Eksterne henvisninger 

 BSS-Revyens hjemmeside

Revyer
Etableret i 1986
Aarhus Universitet